

Tabellone
 Le gare si sono svolte il 16 agosto 2008

Principale

V-VIII posto

Scherma ai Giochi della XXIX Olimpiade